Alexan bezeichnet:

 ein Medikament mit dem Wirkstoff Cytarabin

Alexan ist der Name von:

 Georg Friedrich Alexan (1901–1994), deutscher Journalist und Chefredakteur